Abraham Gonzalez est un patronyme pouvant désigner les personnes suivantes :

 Abraham González Casanova (1985-), footballeur espagnol.
 Abraham González Casavantes (1864–1913), gouverneur de l'État de Chihuahua durant la Révolution mexicaine.
 Abraham González, arbitre colombien de football.
 Abraham González International Airport, un aéroport à Ciudad Juárez, Chihuahua, Mexique.

Voir aussi